Клисурский монастырь

 Клисурский Кирилло-Мефодиевский монастырь — женский монастырь Видинской епархии Болгарской православной церкви
 Клисурский Петковский монастырь — женский монастырь Софийской епархии Болгарской православной церкви
 Клисурский Рождество-Богородицкий монастырь — женский монастырь Элладской православной церкви